Max Klinger (1857–1920) – niemiecki symbolista, malarz, rzeźbiarz i grafik; 
 Max Klinger – postać fikcyjna;